Moglia ima više značenja:
 Moglia, Alessandria
 Moglia, Asti
 Moglia, Brescia
 Moglia, Mantua
 Moglia, Pavia
 Moglia, Piacenza